Vinagra puede referirse a: 

 el nombre común de la planta Adenocarpus complicatus; o
 el nombre común de la planta Veronica officinalis.